Sylmossor (Pleuridium) är ett släkte av bladmossor. Sylmossor ingår i familjen Archidiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor